Драјден има више значења:
 Драјден (Вирџинија)
 Драјден (Њујорк)
 Драјден (Мичиген)